Kid Rock (справжнє ім'я: Роберт Джеймс Рітчі) (народився 17 січня 1971 року в місті Ромео, штаті Мічиган)  — американський співак, музикант, композитор, актор, відомий під псевдонімом Kid Rock (Кід Рок), який досяг широкої популярності наприкінці 90-х, початку 2000-х років. Після чотирьох невдалих релізів, 1998 року Кід Рок «підірвав» хіт-паради Америки випуском альбому «Devil Without a Cause», який був розпроданий 11-мільйонним тиражем. Був п'ять разів номінований на премію Греммі. Всього в штатах було розпроданно близько 22 мільйонів копій його альбомів. Відомий також своїм скандальним світським життям і шлюбом з Памелою Андерсон. Наразі є одним з найвідоміших виконавців у стилі реп-метал.

Дискографія

Альбоми 
 1990: Grits Sandwiches for Breakfast
 1993: The Polyfuze Method
 1996: Early Mornin' Stoned Pimp
 1998: Devil Without a Cause
 2000: The History of Rock
 2001: Cocky
 2003: Kid Rock
 2006: Live Trucker
 2007: Rock n Roll Jesus
 2010: Born Free
 2012: Rebel Soul
 2015: First Kiss

Сингли

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Фан-сайт співака 

Реп-метал
Рок-музиканти США
Лібертаріанці США
Музиканти, відомі під псевдонімами
Актори, відомі під псевдонімами
Співаки Детройта
Американські мисливці